Kato kan som auktorsförkortning betyda:

 Masahiro Kato
 Masayo Kato
 Toshihide Kato

Robotskapade auktorsförkortningar